Oszada, község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Rózsahegyi járásban
 Oszada, Trsztena településrésze, egykori község Szlovákiában, a Zsolnai kerületben, a Turdossini járásban